Windows Internet Explorer 9 (abreviado como IE9) es la novena versión del navegador Internet Explorer, publicado por Microsoft, la cual fue lanzada el 14 de marzo de 2011.

Esta nueva versión de Internet Explorer incorpora considerables avances en la interpretación de estándares web respecto a sus precursores, incluida compatibilidad con algunas propiedades y todos los selectores de CSS3 (entre ellos la propiedad CSS3 de borde radial o border-radius), gestión de perfiles de color ICC v2 o v4, además de mejoras de rendimiento como la inclusión de aceleración por hardware para el proceso de renderizado de páginas web mediante el uso de Direct2D y DirectWrite, junto con un nuevo motor de JavaScript denominado Chakra. IE9 también soporta apartes del lenguaje HTML5 (incluyendo las etiquetas <audio>, <video> y <canvas>), además de la especificación de gráficos vectoriales SVG y el formato de archivo tipográfico web Web Open Font Format (WOFF).

Los requerimientos del sistema son Windows Vista SP2 o Windows Server 2008 SP2 (en estos sistemas operativos se necesita además que se encuentre instalada la denominada actualización de plataforma), además de Windows 7 y Windows Server 2008 R2. Los sistemas operativos Windows XP, Windows Server 2003 y anteriores no están soportados.

Desarrollo 
El desarrollo de IE9 comenzó inmediatamente después del lanzamiento de su predecesor, Internet Explorer 8, proceso que involucró la inclusión de sugerencias de usuarios sobre características en el sitio web público de Microsoft Connect. Con ello, el equipo de IE enfocó sus esfuerzos en mejorar la compatibilidad con los lenguajes de programación web HTML5, XHTML y SVG.

Microsoft presentó oficialmente esta nueva versión de IE en el marco de la conferencia PDC 2009; la compañía demostró principalmente las características de aceleración por hardware mediante algunas API de DirectX, con aras de mejorar el rendimiento de aplicaciones web, junto con mejoras en la manera en que las páginas representan sus tipografías.

Después, Microsoft anunció que se habían unido al grupo de trabajo de la W3C para la especificación de lenguaje gráfico vectorial SVG, lo cual causó que se especulara sobre si IE9 admitiría dicha recomendación del W3C. Con el tiempo, esto se comprobó como cierto en la conferencia MIX 10, cuando se demostró una compatibilidad básica con gráficos SVG y mejoras en HTML5. También, hubo declaraciones sobre el incremento gradual a dicho soporte para el momento en que la primera beta de IE9 fuese lanzada. El equipo de IE también introdujo un nuevo motor o intérprete de JavaScript, el cual transforma código en código nativo.

También en el MIX 10, se presentó una primera versión de desarrollo para pruebas de plataforma (Platform Preview), la cual incluía soporte para CSS3 y SVG, además del nuevo intérprete de JavaScript denominado Chakra, con ello mejorando el puntaje en la prueba Acid3 hasta un total de 55/100, superando los 20/100 obtenidos por IE8. El 5 de mayo de 2010, se lanzó una segunda Platform Preview de IE9, la cual tenía como características un puntaje de 68/100 en Acid3 y mejoras drásticas de rendimiento en la prueba de velocidad «WebKit SunSpider JavaScript» con respecto a la primera Platform Preview. El 23 de junio de 2010 fue lanzada una tercera Platform Preview de IE9, la cual hacía grandes progresos en la prueba Acid3, obteniendo un puntaje de 83/100, además de mejoras en el rendimiento general del navegador. La tercera versión de la plataforma de pruebas abrió camino a la compatibilidad con las etiquetas HTML5 <audio>, <video> y <canvas>, además del formato tipográfico WOFF. El 4 de agosto de 2010, se lanzó la cuarta versión de pruebas de plataforma de IE9, con mejoras adicionales al procesamiento de estándares web, obteniendo un puntaje de 100/100 en la prueba Acid3, además de las siempre presentes mejoras de rendimiento general. El 15 de septiembre de 2010, fue lanzada una versión Beta pública de Internet Explorer 9 (junto con la quinta versión de pruebas de plataforma), la cual incorporaba una nueva versión de la interfaz de usuario. En contraste con las plataformas, la versión beta reemplazaba cualquier versión anterior de Internet Explorer instalada. Más adelante, el 10 de febrero de 2011, fue lanzada una versión Release Candidate (candidata para el lanzamiento), incluyendo mejorías de rendimiento, una característica nueva de protección de rastreo para filtrar contenidos que pudiesen tener un impacto en privacidad, una interfaz más depurada, soporte para más estándares web y otras mejoras.

Las «previsualizaciones de plataforma», o Platform Preview (durante el proceso de desarrollo de IE9 fueron publicadas en total 8 de ellas), no son versiones completas de IE9; fueron diseñadas únicamente para hacer pruebas del motor de renderizado del navegador, en este caso el denominado «Trident». Dichas plataformas son específicas para desarrolladores o diseñadores web, permitiendo el envío de informes sobre errores además de funcionar en paralelo con otros navegadores instalados en la máquina, ya que se trata de la tecnología de renderizado de páginas web con una interfaz de usuario minimalista, carente de elementos de ventana tradicionales como barra de direcciones y botones de navegación. La versión de desarrollo se actualizaba aproximadamente cada 8 semanas para permitir con ello una mejor retroalimentación de información con la comunidad de profesionales web.

La versión final y terminada de Internet Explorer 9 fue publicada el 14 de marzo de 2011 a las 9:00 p. m. PDT (15 de marzo a las 4:00 UTC).

Características

Interfaz de usuario 
Internet Explorer 9 introduce muchos cambios a su interfaz en comparación a versiones anteriores. Estos incluyen:
 Sitios anclados: Se pueden integrar los sitios web en la barra de tareas de Windows 7, para hacer que la experiencia del sitio se sienta más como una aplicación del escritorio que una página web; el usuario puede «anclar» el sitio web como un acceso directo para volver a él fácilmente y los sitios tienen la posibilidad de añadir botones a la interfaz de la barra usando la función jump lists. La ventana del explorador muestra el icono del sitio web y cambia los colores de los botones Atrás y Adelantee según el color del icono para integrarse con la apariencia del sitio web.
 Administrador de descargas con filtros de seguridad: Permite administrar las transferencias de archivos, con la capacidad de pausar y reanudar. Además, realiza una revisión de seguridad e informa si un archivo podría ser malicioso.
 Barra de direcciones y búsqueda combinadas (One Box).
 Pestañas y página de nueva pestaña mejoradas: La página de nueva pestaña muestra un listado de los sitios más visitados, y las pestañas se muestran junto a la barra de direcciones (existe una opción para hacer que se separe en su propia fila, como en IE8) y se añadió una función para cerrar fácilmente una pestaña inactiva.
 Asesor de rendimiento de complementos: Muestra automáticamente cuáles complementos de terceros podrían estar ralentizando el rendimiento del navegador y permite tomar acciones al respecto.
 Interfaz de usuario compacta.

Secuencias de comandos

Intérprete de JScript 

IE9 incluye un nuevo y mejorado intérprete (o motor) de JScript, denominado «Chakra».

Chakra incluye un hilo de ejecución separado para compilar JavaScript en segundo plano. Windows ejecuta dicho hilo en paralelo usando un núcleo separado del procesador si está disponible. La compilación separada le permite a los usuarios interactuar con páginas web a la vez que IE9 genera código de una forma rápida y eficiente. Al ejecutarse en segundo plano, este proceso toma ventaja de microprocesadores modernos de múltiples núcleos.

En pruebas de rendimiento preliminares usando SunSpider, la tercera versión para pruebas de plataforma de IE9 sobrepasó a IE8 en un factor de 10 e inclusive mejoró el rendimiento en contraste con otros navegadores, entre ellos la versión de desarrollo de Firefox 4.0.

ECMAScript 

El motor Chakra mejora significativamente el soporte para ECMA-262 (ECMAScript Language Specification standard), incluyendo características nuevas de la más reciente versión de ECMA-262, ES5.

DOM 

Las mejoras en DOM incluyen:
 DOM Traversal y Range
 Soporte completo para eventos DOM L2 y L3
 getComputedStyle de DOM Style
 DOMContentLoaded

CSS 

Las mejoras en CSS incluyen soporte para porciones de los siguientes módulos:
 Fondos y bordes CSS3
 Unidades y valores CSS3
 Consulta de medios CSS3

HTML5

Recursos multimedia HTML5 

IE9 incluye soporte para etiquetas de audio y video HTML5.

La etiqueta de audio incluye soporte nativo para códecs MP3 y AAC, Mientras que la etiqueta de video soporta nativamente H.264/AVC. El soporte para video WebM requiere de complementos por parte de terceros.

Canvas HTML5 
IE9 incluye soporte para etiquetas Canvas HTML5.

Soporte para HTML5 SVG 

IE9 cuenta con soporte para las siguientes especificaciones:

 Métodos de incrustación: inline HTML, inline XHTML, <object>, documentos.svg
 Estructura: , , , , 
 Formas: , , , , , , 
 Texto
 Colores de trazado y llenado, (CSS3)
 DOML2 Core y SVGDOM
 Eventos
 Presentación de atributos y estilos CSS
 Definiciones de transfomación: translate, skewX, skewY, scale, rotate

Se implementó soporte para gráficos SVG. Dichos elementos tienen su correspondiente soporte para SVGDOM y pueden ser estilizados mediante CSS o atributos de presentación.

También se cuenta con soporte para:

 Métodos de incrustación: , , , css image,.svgz
 Degradados y Patrones
 Recortes, Enmascaramiento, y Composición
 Cursores, Marcadores
 Recordatorio de Texto, Transformaciones, Eventos

Tipografía web 

Internet Explorer fue el primer explorador en soportar tipografía web por medio de la regla @font-face, aunque únicamente soportando los formatos Embedded Open Type (EOT), y en un principio carecía de soporte para parte de los módulos tipográficos CSS3. El soporte completo para módulos CSS3 se añadió posteriormente, incluyendo soporte para el recién estandarizado WOFF.

Cadena de agente de usuario 
Debido a los avances técnicos, el equipo de desarrolladores de Internet Explorer decidió cambiar la cadena de agente de usuario, característica que le permite al navegador ser reconocido por páginas web. La línea Mozilla/4.0 cambió a Mozilla/5.0 para equipararse a las cadenas de agentes de usuario de otros navegadores, indicando que IE9 es más interoperable que sus predecesores. De forma similar, el código Trident/4.0 también cambió a Trident/5.0. A diferencia de versiones anteriores, IE9 ya no envía a los servidores web identificadores de capacidades .NET u otros códigos "post-plataforma" como parte de la cadena de agente de usuario.

La nueva cadena de agente de usuario se muestra de la siguiente forma:
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.x; Trident/5.0)

El valor 6.x cambiará conforme a la rama del núcleo NT donde esté instalado; 6.0 si es Windows Vista/Server 2008 y 6.1 si se trata de Windows 7/Server 2008 R2.

Historial de lanzamientos 

Notas
 Las diversas versiones de Internet Explorer para Windows reciben el mismo soporte (dentro del ciclo de vida) del sistema operativo al que fue lanzado. Información del ciclo de vida de soporte para sistemas operativos Windows®.
 No se incluyen Service Packs a menos que sean significativos.

Referencias

Enlaces externos 

 Internet Explorer 9: Página principal
 Internet Explorer 9: Descargar
 Internet Explorer 9 Test Drive — Sitio de pruebas técnicas de plataforma para desarrolladores web (en inglés)
 Blog del equipo de Internet Explorer (en inglés)
 La belleza de Internet — Sitio web con ejemplos de tecnologías estándares (HTML5, CSS3, etc.) para diseñadores web

Internet Explorer
Software propietario
Software de 2011